Бинкс — фамилия:

 Бинкс, Лес (род. 1951) — северо-ирландский музыкант, барабанщик.
 Бинкс, Рубен Вард (1880—1950) — английский художник-анималист.

См. также 
 Бэнкс
 Бэнкси
 Джа-Джа Бинкс